Се́верная звезда́ — одно из названий Полярной звезды.

Населённые пункты 
 Северная Звезда — посёлок в Абдулинском районе Оренбургской области.
 Северная Звезда — посёлок в Ефремовском районе Тульской области.

Корабли 
 «Северная звезда» — линейный корабль Балтийского флота России, спущенный на воду в 1735 году.
 «Северная звезда» — пароход Черноморского флота России, спущенный на воду в 1835 году.

Фильмы 
 «Северная звезда» () — кинофильм, 1925, США, реж. Пол Пауэлл.
 «Северная звезда» (; ) — кинофильм, 1943, США, реж. Льюис Майлстоун.
 «Северная звезда» () — кинофильм, 1982, Франция, реж. Пьер Гранье-Дефер.
 «Северная звезда» () — кинофильм, 1996, Великобритания, Франция, Италия, Норвегия, реж. Нильс Гауп.
 «Северная звезда» () — кинофильм, 2016, США, реж. Томас К. Филлипс.
 «Северная звезда» — телесериал, 2020, Россия, реж. Денис Нейманд

Прочее 
 «Северная звезда» — еженедельный журнал литературы, наук, искусств, политики и общественной жизни издававшийся в Санкт-Петербурге в 1877—1878 гг.
 «Северная звезда» () — опера Джакомо Мейербера 1854 года.
 «Северная звезда» — масонские ложи Великого востока Франции во Франции и в России.

См. также 
 «Штат Северной звезды» — прозвище штата Миннесота, США.
 NordStar

Примечания